Voici la liste des planètes mineures numérotées de 89001 à 90000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

89001-89100

89101-89200

89201-89300

89301-89400

89401-89500

89501-89600

89601-89700

89701-89800

89801-89900

89901-90000 

89001-90000